Reixach est un nom propre catalan qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1872-1936), latiniste et auteur catalan ;
  (1946-), acteur catalan ;
  (1958-), journaliste catalan ;
 Joan Reixach (ca. 1411-1485 ou 1492), peintre et miniaturiste valencien ;
  (1931-), sociologue catalan ;
  (né au ), chanteur et auteur majorquin.

Voir aussi 
  (ca. 1725-1780),  violoniste et compositeur catalan ;
 Carles Rexach (1947-), footballeur catalan.

Patronyme catalan
Homonymie de personnes